När jag blundar kan syfta på:

När jag blundar (Pernilla Karlsson-låt) – Finlands bidrag i Eurovision Song Contest 2012
När jag blundar (Raymond och Maria-låt) – låt med Raymond och Maria